Brett Anderson peut désigner :
 Brett Anderson (né en 1967), chanteur et musicien du groupe Suede ;
 Brett Anderson (1988-), lanceur américain de baseball.